Timothée est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom et patronyme 
Timothée, est un prénom masculin d'origine grecque, composé de τιμή, timê, « valeur », « estime » ou « honneur », et de θεός, theos « dieu ».

On trouve plusieurs variantes graphiques : Timotei, Timoté, Thimoté, Timothé, Timothey, Thimothé, Timotheï, Timothée  ou Thimothée. L'anglais Timothy et ses diminutifs Tim et Timmy ont également été adoptés en français. Son diminutif, Timéo, est devenu également un prénom. 

Timothée peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes

Saints catholiques et orthodoxes 
 Timothée de Lystre (), disciple de Paul de Tarse ; célébré en Occident avec Tite le 26 janvier et le 22 janvier en Orient.
 Timothée de Thèbes († 228), lecteur, martyr à Thèbes en Égypte lors de la persécution de Dioclétien ; célébré le 3 mai avec son épouse Maure. 
 Timothée de Maurétanie (), avec Pole et Eutyche, diacres et martyrs en Maurétanie ; célébrés le 21 mai.
 Timothée de Byzance († entre 303 et 305), l'un des 38 martyrs avec Memnon et Sévère, originaires de Philippopolis et de Byzance, brûlés vifs en Thrace sous Dioclétien ; célébrés le 23 août.
 Timothée de Reims († 324), venu d'Orient et prêcheur d'évangile à Reims ; célébré le 23 août.
 Timothée de Bithynie († 795), moine au Mont Olympe de Bythinie ; célébré le 21 février

Saints et bienheureux catholiques 
 Timothée († 1820) ; célébré localement le 29 octobre.
 Timothée Giaccardo (°1896 - †1948), bienheureux, prêtre de la société Saint Paul ; célébré le 24 janvier.
 Timothée Trojanowski (°1908 - †1942), bienheureux, polonais franciscain martyr à Auschwitz ; célébré le 28 février.

Souverains et hommes de pouvoir 
 Timothée, fils de Conon, stratège et homme politique athénien du .
 Timothée, proconsul de Campanie au début du .

Sportif 
 Timothée Atouba (1982 - ), footballeur camerounais 
 Timothée Kolodziejczak (1991-), footballeur français

Religieux 
 Timothée de Gaza, martyr (cf. Eusèbe de Césarée, De mart. Pal., III 1) 
 Timothée de Gaza, Grammatikos sous Anastase .
 Timothée, catholicos de l'Église nestorienne 780-823
 Timothée l'Apollinariste,  s., auteur de CPG 3723-3729
 Timothée Ælure, auteur de CPG 5475-5491
 Timothée  d'Alexandrie, évêque d'Alexandrie en 380-385, auteur de CPG 2520-2530
 Timothée III d'Alexandrie
 Timothée IV d'Alexandrie, auteur de CPG 7090-7101
 Timothée de Jérusalem, auteur de CPG 7405-7410
 Timothée l'Apollinariste, auteur de CPG 3723-3776 (fragments dans des citations ou en traduction)
 Timothée le Prêtre de Constantinople, écrivain ecclésiastique ()
 Timothée de Moscou, métropolite de Moscou de 1757 à 1767.

Artistes

Sous la forme française : Timothée 
 Timothée de Milet, poète et musicien grec ayant vécu vers 400 
 Timothée de Thèbes, aulète grec ayant vécu entre 400 et 300 
Timothée de Fombelle (1973-), écrivain français.
 Timothée Régnier (1979-), musicien français connu pour son projet Rover
Timothée Duperray alias Tim Dup (1994-), chanteur et musicien français
Timothée Chalamet (1995-), acteur franco-américain

Sous la forme grecque : Timothéos 
 Timothéos, sculpteur grec du

Sous la forme anglaise : Timothy 
 Timothy Charles Buckley III alias Tim Buckley (1947-1975), chanteur et auteur de chansons américain.
 Timothy Walter Burton alias Tim Burton (1958-), réalisateur et producteur de cinéma américain.
 Timothy Dalton (1946-), acteur britannique.
 Timothy Hutton (1960-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain.
 Timothy Leary (1920-1996), écrivain américain.
 Timothy Mosley alias Timbaland (1972-), producteur américain.
 Timothy Simon Roth alias Tim Roth (1961-), acteur américain
Timothy Olyphant (1968-), acteur américain.
 Timothy Radcliffe (1945-) Dominicain Britannique, (maître général de l'ordre de 1992 à 2001).
 Timothy Spall (1957-), acteur britannique.

Voir aussi

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français